

Patronyme 

 Christopher Juul Jensen (né en 1989), cycliste danois ;
 Holger Juul Hansen (1924-2013), acteur danois ;
  ;
 Johannes Juul (1887-1969), ingénieur danois ;
 Kristen Juul Christensen (1898-1977), homme politique danois ;
 Mona Juul (née en 1959) , femme politique danoise ;
 Niels Juul (1859-1929), homme politique américain ;
 Nille Juul-Sørensen (né en 1958), architecte danois ;
 Pia Juul (née en 1958), poétesse danoise.

Autre 
Juul peut aussi désigner :
 Juul, entreprise américaine.

Homonymie de patronyme danois